Claughton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Claughton, Wyre, ort i Lancashire, England, 
 Claughton, Lancaster, ort i Lancashire, England,